Rijnliga (Ligue du Rhin), ook wel Eerste Rijnbond genoemd
 Rijnbond van 1806 (Confédération du Rhin)

Zonder verdere specificatie wordt meestal de Rijnbond van 1806 bedoeld.